Анджей Лапицкий (; , Рига — , Варшава) — польский актёр, а также театральный режиссёр и педагог театра. Профессор Театральной академии им. Александра Зельверовича в Варшаве.

Биография 
Анджей Лапицкий родился  в Риге (Латвия). Его отец, Борис Лапицкий — профессор римского права в Варшавском и Лодзинском университетах. Анджей Лапицкий — правнук Гектора Лапицкого, минского воеводы во время Польского восстания 1863 года.

Во время оккупации Польши окончил в 1942 году гимназию и лицей им. Стефана Батория в Варшаве в рамках подпольного обучения, вслед за этим учился в подпольном Государственном институте театрального искусства. Участвовал в тайных представлениях, читал со сцены стихи Кшиштофа Камиля Бачинского и Тадеуша Гайцы, героически погибших в Варшавском восстании 1944 года. Сам принимал участие в восстании. Позже был актёром Армейского театра Бюро информации и пропаганды Главного командования Армии Крайовой.

В 1945 году получил диплом в Лодзинском отделении Варшавской высшей государственной театральной школы у Александра Зельверовича (в настоящее время Высшая государственная школа кинематографа, телевидения и театра имени Леона Шиллера). В том же году дебютировал на сцене театра Войска Польского в Лодзи (в роли Кубы в пьесе Станислава Выспяньского «Свадьба». С 1955 года — актёр театров Варшавы, в том числе руководимого Эрвином Аксером театра «Вспулчесны» в 1949—1964 и 1966—1972 годах.

В кино дебютировал в 1946 году в фильме «Два часа» (режиссёры Станислав Воль и Юзеф Вышомирский). До 1960 года снимался в ролях второго плана.

В 1960 году, будучи достаточно известным актёром, сыграл главную роль Седого в фильме режиссёра Ежи Пассендорфера «Поиски прошлого» (по роману Р.Братного «Счастливы под пыткой»).

В 1960-е годы активно работал на телевидении, снимался в телефильмах, таких как «Привет, капитан» (). Наряду с Збигневом Цибульским и Станиславом Микульским, Анджей Лапицкий стал одним из самых популярных киноактеров польского кино в 1960-е и 1970-е годы.

С 1945 по 1957 год Лапицкий был также закадровым диктором хроникальных и документальных фильмов.

В 1962 году выступил в области кинорежиссуры — снял новеллу «Круг бытия» в фильме «Припозднившиеся прохожие».

Значительными работами Лапицкого стали его роли в фильмах Анджея Вайды — «Всё на продажу», «Пилат и другие», «Земля обетованная», «Барышни из Вилько».

Советскому зрителю Лапицкий стал широко известен прежде всего благодаря фильмам 1960-х годов «Лекарство от любви» и «Где третий король?», где он сыграл главные роли вместе с Калиной Ендрусик.

В период с 1989 по 1991 год Анджей Лапицкий был депутатом Сейма Польши.

Лапицкий 40 лет работал в варшавских театрах, прощальный спектакль состоялся  в «Театре Повшехном», где он вышел на сцену в роли Радоста в спектакле «Девичьи обеты» по пьесе Александра Фредро. Лапицкий был режиссёром-постановщиком этого спектакля.

В мае 2008 года, после тринадцатилетнего перерыва, по приглашению режиссёра Яна Энглерта Лапицкий принял решение вернуться на сцену. В 84 года актёр с огромным успехом сыграл роль графа Шабельского в спектакле «Иванов» в Национальном театре (Театр Народовы) по пьесе А.Чехова.

Избранная фильмография 

  —  / Dwie godziny — сопровождающий дамочку
  — Запрещённые песенки / Zakazane piosenki — исполнитель приговора над скрипачом
  — Светлые нивы / Jasne Łany — Лесьневский, бывший учитель
  —  / Dwie brygady — актёр Станиш
  —  / Miasto nieujarzmione — офицер СС
  — Солдат Победы / Żołnierz zwycięstwa — Джон Лэйн, американский журналист
  — Дело, которое надо уладить / Sprawa do załatwienia
  —  / Domek z kart — староста
  —  (Возвращение) / Powrót — Седой
  — Сегодня ночью погибнет город / Dziś w nocy umrze miasto — Пётр
  —  / Spotkanie w Bajce — Виктор
  —  / Spóźnieni przechodnie
  — Чужая жена и муж под кроватью / Cudza żona i mąż pod łóżkiem
  — Дневник пани Ганки / Pamiętnik pani Hanki — Яцек Реновицкий, муж пани Ганки
  —  / Naprawdę wczoraj — Новак, писатель
  —  / Życie raz jeszcze — Пётр Граевский, лётчик
  — Лекарство от любви / Lekarstwo na miłość — Анджей, капитан милиции
  —  / Salto — пьяница Петух
  —  / Sposób bycia — мужчина
  — Где третий король? / Gdzie jest trzeci król — Стефан Берент, капитан милиции
  —  / Mistrz — доктор Роман Кавский
  —  / Poradnik matrymonialny — доктор Богумил
  —  / Klub szachistów — Вацлав Урбин
  —  / Cześć kapitanie — шпион
  —  / Szach i mat! — Бартоломео
  — Мир ужаса / Świat grozy
  —  / Zbrodnia lorda Artura Savile’a — лорд Артур Сэвил
  —  / Kwestia sumienia — капитан Паррол Хартрой
  — Почтмейстер / Poczmistrz — Минский
  — Всё на продажу / Wszystko na sprzedaż — Анджей
  — Кукла / Lalka — Казимеж Старский
  — Дансинг в ставке Гитлера / Dancing w kwaterze Hitlera — немецкий турист
  —  / Mistrz tańca — танцевальный мастер
  — Красная рябина / Jarzębina czerwona — поручик Горчиньский
  — Макбет / Makbet — король Дункан
  —  / Przygody pana Michała — Кетлинг
  — Нюрнбергский эпилог / Epilog norymberski — Роберт Джексон
  — Как далеко отсюда, как близко / Jak daleko stąd, jak blisko — Анджей
  — Пилат и другие / Pilatus und Andere, Ein Film für Karfreitag — Афраний, начальник тайной стражи прокуратора Иудеи
  — Свадьба / Wesele — поэт
  —  / Zazdrość i medycyna — доктор Тамтен
  —  / Stracona noc — писатель Вацлав Киселецкий
  — Земля обетованная / Ziemia obiecana — Травиньский
  —  / Sprawa Gorgonowej — Кульчицкий
  — Барышни из Вилько / Panny z Wilka — врач в Стокроци
  — Записки молодого варшавянина / Urodziny młodego warszawiaka — Станислав Белецкий
  —  / Debiutantka — Ежи
  —  / Z dalekiego kraju — немецкий офицер в кафедральном соборе
  —  / Dziewczęta z Nowolipek — профессор
  —  / W zawieszeniu — доктор Ручиньский
  —  / Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest… — Хуляницкий
  —  / Stan posiadania — отец Томека
  —  / Lawa —  Царь в «Сне сенатора»
  —  / Amok
  — Пан Тадеуш / Pan Tadeusz — ксёндз
  —  (сериал) / M jak miłość — Тадеуш Будзинский

Признание и награды 
 Крест Заслуги (1954)
 Орден Возрождения Польши 2 степени (1970)
 Орден Возрождения Польши 4 степени (1975)
 Гран-при — 20-е Калишские театральные встречи (1980)
 Орден Возрождения Польши 2 степени (1995)
 Медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis» (2005)

Примечания

Ссылки 
 Andrzej Łapicki на FilmPolski.pl

Участники Варшавского восстания 1944 года
Преподаватели театральных вузов Польши
Депутаты Сейма Польши